

Geografia
Stati Uniti d'America
 McRae – città dell'Arkansas
 McRae – città della Georgia

Persone
 Alister McRae – pilota di rally britannico
 Bruce McRae – attore statunitense
 Carmen McRae – cantante statunitense
 Chann McRae – ciclista statunitense
 Charles McRae – ex giocatore di football americano statunitense
 Colin McRae – pilota di rally britannico
 Conrad McRae – cestista statunitense
 Frank McRae – attore e giocatore di football americano statunitense
 Graham McRae – ex pilota automobilistico neozelandese
 Harry McRae Webster, conosciuto anche come Henry McRae Webster – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Hilton McRae – attore scozzese
 James McRae – canottiere australiano
 Jimmy McRae – pilota di rally britannico
 Jordan McRae – cestista statunitense
 Kimberley McRae – slittinista canadese
 Lee McRae – ex velocista statunitense
 Steven McRae – ballerino australiano
 Tate McRae – cantante e ballerina canadese
 Tom McRae – cantante britannico